Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Slowakei, Schach) 2007/08 enthält alle Spieler, die für die slowakische Extraliga im Schach 2007/08 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Mannschaften konnten maximal 20 Spieler melden, allerdings schöpften nur der ŠK Slovan Bratislava, der MŠK KdV Kežmarok und der ŠK Dunajská Streda das Kontingent aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz, insgesamt setzten die zwölf Mannschaften 170 der 213 gemeldeten Spieler ein, von denen 27 keinen Wettkampf verpassten. Der ŠK HOFFER Komárno und TJ Slávia CAISSA Čadca kamen mit je elf eingesetzten Spielern aus, während beim MŠK KdV Kežmarok und beim ŠK Dunajská Streda je 18 Spieler mindestens eine Partie spielten.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Rastislav Briestenský (TJ Slávia CAISSA Čadca) mit 8,5 Punkten aus 11 Partien. Je 8 Punkte aus 11 Partien erreichten Wjatschaslau Dydyschka (TJ Slávia CAISSA Čadca) und Peter Petrán (ŠK HOFFER Komárno). Mit Zuzana Borošová (ŠK HOFFER Komárno), Tomáš Peitl (ŠK Dunajská Streda) und Michal Hlubovič (ŠK Modra) erreichten drei Spieler 100 %. Diese spielten je eine Partie, dabei gewann Hlubovič kampflos.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2007); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2007), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2007; AUT = Österreich, BLR = Weißrussland, CZE = Tschechische Republik, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, POL = Polen, ROU = Rumänien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice

ŠK Slovan Bratislava

ŠK HOFFER Komárno

TJ Slávia CAISSA Čadca

ŠKŠ Dubnica

ŠK Zentiva Hlohovec

ŠK Modra

MŠK KdV Kežmarok

ŠK Dunajská Streda

CVČ SPU Nitra

ŠK Liptov

ŠK Bašta Nové Zámky

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Saisonübersicht bei c7c5.com (englisch)
 Saisonübersicht bei chess-results.com

Extraliga (Slowakei, Schach)
Schach 2007
Schach 2008